Ulrich est un nom propre d'origine germanique.

Prénom et patronyme 

Ulrich est un prénom masculin.

Ulrich est aussi un patronyme.

Étymologie 

Ulrich est un prénom d'origine germanique du germain odal, « patrie », et rik, « puissant ». Une traduction pourrait être « Le roi qui règne sur le patrimoine, sur l'héritage ».

Variantes 

Version masculine :  Ulrich, Ullrich, Ulrik, Olerik, Odelrik (bas-allemand), Ódor (hongrois), Urh (slovène), Oury (français)

Version féminine  : Ulrike

Surnom  : Uli, Ulli, Ueli (utilisé en Suisse)

Noms de famille  : Ulrich, Ullrich, Ulrichs, Ullrichs, Ullerich, Ulricher, Ulrici, Ullmann, Ulke, Utz, Utzmann, Ützle; Jedele, Jehle, Jehl (souabe-alémanique), Uller (francique)

Étymologie différente  : Les noms de famille Uhle, Uhlig, Uhlmann/Uhlemann, Ohlerich ont pour origine le mot nord-allemand pour « chouette ».

 Autres variantes : Odalric, Odalrich, Oldrick, Olrik, Rika, Udalric, Uhde, Uldarico, Ulderic, Ulderika, Ulla, Ulrica, Ulrich, Ulrico, Ulrik, Ulrika, Ulrike, Ulrikke, Urle

Popularité du nom

Saints des Églises chrétiennes 

 Ulrich d'Augsbourg († 973), évêque d'Augsbourg, célébré le 4 ou le 10 juillet.
 Ulrich de Passau († 1121), bienheureux, évêque de Passau ; célébré le 7 août.

Autres personnalités portant ce prénom 

 Il a notamment été beaucoup porté dans la maison de Wurtemberg : voir Ulrich de Wurtemberg.
Ulrich von Liechtenstein (v. 1200-1275), seigneur, chevalier, homme politique et poète lyrique en moyen haut allemand.
 Ulrich de Strasbourg (v. 1225-1277), théologien dominicain.
 Ulrich Zwingli (1484-1531), réformateur protestant et principal artisan de la Réforme protestante à Zurich et, par la suite, en Suisse alémanique.

Autres personnalités portant ce patronyme 
 Carl Ulrich (1853-1933), homme politique allemand
 Christian Ulrich (1836-1909), architecte autrichien
 Edward Oscar Ulrich (1857-1944), un géologue et un paléontologue américain
 Friedrich-Wilhelm Ulrich (né en 1953), rameur est-allemand
 Henri Ulrich (1912-1978), homme politique français
 Herbert Ulrich (1921-2002), joueur professionnel et entraîneur de hockey sur glace
 Lars Ulrich (né en 1963), batteur du groupe Metallica
 Laurent Ulrich (né en 1951), évêque catholique français, archevêque de Paris
 Maurice Ulrich (1925-2012), homme politique français
 Martin Ulrich (1969-) joueur de hockey sur glace autrichien
 Philippe Ulrich (° ?), producteur de musique et écrivain français
 Richard Ulrich (né en 1942), auteur allemand de jeux de société
 Skeet Ulrich (né en 1970), acteur américain.
 Karl Heinrich Ulrichs (né en 1895, L'Aquila), pionnier de la sexologie et un précurseur du militantisme homosexuel
 Karl Peter Ulrich Romanov (né en 1728) Peter lll empereur de la grande Russie marié avec Katherine ll

Par ailleurs :

 Jan Ullrich (né en 1973), coureur cycliste allemand.

Personnages de fiction portant ce nom 

 Ulrich Stern, un des personnages principaux de la série animée Code Lyoko.
 Ulrich est le héros du roman de Robert Musil L'Homme sans qualités.
 Ulrich Gallet est le maître de requête de Grandgousier dans Gargantua de François Rabelais.
 Ulrich est un personnage dans la série allemande sur Netflix « Dark »

Autres usages du nom 

 Ulrich est le mot utilisé pour la lettre « U » de l'alphabet radio allemand.

Toponymie 

 Saint-Ulrich est une commune française du Haut-Rhin.
 Château de Saint-Ulrich, à Ribeauvillé, dans le Haut-Rhin.
 Sankt Ulrich bei Steyr, commune du district autrichien de Steyr-Land.
 Sankt Ulrich in Gröden, nom allemand de la commune italienne d'Ortisei, dans les Dolomites.

Notes et références 

Homonymie de prénom